Callas  o Callás puede referirse a:
 Callás (España), aldea española de la parroquia de Reimóndez, municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
 Callas (Francia), comuna francesa del departamento de Var, región de Provenza-Alpes-Costa Azul.